Il singolare del torneo di tennis Open Castilla y León 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Radek Štěpánek che ha battuto in finale Alex Rădulescu 7-5, 7-5.

Teste di serie 

 Alberto Berasategui (quarti di finale)
 Javier Sánchez (quarti di finale)
 Jordi Burillo (semifinali)
 Rainer Schüttler (primo turno)

 Chris Wilkinson (quarti di finale)
 Ivo Heuberger (semifinali)
 Jose Imaz-Ruiz (primo turno)
 Adriano Ferreira (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Castilla y León 1998